2174 Асмодеус (2174 Asmodeus) — астероїд головного поясу, відкритий 8 жовтня 1975 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,382.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (2101-2200)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1975
Головний пояс астероїдів